Мемориал Славы — мемориальный комплекс в Братске, возведённый к 30-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На территории комплекса был зажжён вечный огонь.

История 
Мемориал Славы был открыт в 1975 году, в день 30-летия Победы. Автором проекта является Ганиев Г. М.. А выполнили мемориал скульпторы Русинов Ю. И., Феоктистов А. И., Ботирюс И. М., Хомченко А. С., Зимин В. М. Инженерное проектирование проведено А. А. Бардошовым и А. П. Авштолис. Строительные работы выполнялись подразделениями Управлениями строительства города Братска под руководством Н. Г. Букарева.

В 2020 году к 75-летию Победы мемориал был реконструирован.

Описание 
На Мемориале Славы увековечены имена жителей города Братска, погибших в боях в годы Великой Отечественной войны. Вначале мемориальных плит с именами было намного меньше, чем сейчас и фамилий было всего 1585. Затем плиты реставрировали, фамилий добавилось до 1748. В настоящее время мраморных плит уже более 100, а фамилий 2583. Среди фамилий упомянутных на мемориале сорок семь раз повторяется фамилия Московских, а также упомянуты Беломестных, Большешаповы, Ведерниковы, Карнауховы, Ознобихины, Погодаевы, Париловы, Распутины, Терпуговы, Хлыстовы, Черемных.

Мемориал Славы представляет собой два лепестка пламени, выполненных из бетона. Слева и справа к ним почти примыкают две бетонные серповидные стелы. На них смонтированы плиты из мрамора. На каждой плите фамилия и инициалы, отлитые из меди. Внутри стел высечен барельеф «Мать» и голова солдата. На внешней стороне можно прочесть высеченные слова: «Мы жизнью нашей, нашим светлым днем обязаны всем вам, кто пал в бою с врагом в 1941—1945 г.г. Слава Вам, храбрые, слава, бесстрашные, память в народе о вас не умрет!»

Мемориалу славы были посвящены строки стихов Долматовского «Братская былина».

Одинаково назывались,

Одинаково честно жили.

Ни один из них не увидел

Стройных линий высоковольтных,

Алюминиевых заводов

И высотных жилых ансамблей.

Двадцать раз на доске — Парилов,

А Муратовых там шестнадцать,

и двенадцать раз Карнаухов

повторяется, словно эхо…

Примечания

Ссылки

Литература 
 Розенталь С. — Мемориал «Слава». О создателях мемориала в Братске // Красное знамя, Братск, 13 мая 1975

Здания и сооружения Братска